Sometimes bezeichnet:

 Sometimes (Britney-Spears-Lied), Lied von Britney Spears
 Sometimes (Erasure-Lied), Lied von Erasure